Deze lijst van transistors bevat de meest courante transistors zoals die soms nog gebruikt worden in de amateur- en professionele elektronica. Deze lijst is echter sterk verouderd.

Transistors

SMT-transistors

Halfgeleidercomponent
Transistors